Brigid Kosgei – maratoneta keniota
 Christopher Kosgei – ex siepista e maratoneta keniota
 Japhet Kosgei – ex maratoneta keniota
 Paul Malakwen Kosgei – maratoneta e mezzofondista keniota
 Reuben Kosgei – siepista e maratoneta keniota
 Samuel Kiplimo Kosgei – maratoneta keniota
 Wilson Kosgei Kipketer – ex mezzofondista keniota naturalizzato danese